Unter Staffelführer versteht man:
 den Leiter/Führer einer Staffel bei deutschen Feuerwehren, siehe Taktische Einheit#Staffel
 der Führer der Teileinheit „Staffel“ im Militär

Dienststellung (Militär)
Personenbezeichnung (Katastrophenschutz)
Berufliche Funktion des Öffentlichen Dienstes
Funktionsbezeichnungen in der Feuerwehr